

Cinema 
 The Card – film del 1922 diretto da A.V. Bramble
 Asso pigliatutto (The Card) – film del 1952 diretto da Ronald Neame

Letteratura 
 The Card – romanzo di Arnold Bennett del 1911
 The Card – romanzo di Graham Rawle del 2012

Teatro 
 The Card – musical di Tony Hatch, Jackie Trent, Keith Waterhouse e Willis Hall

Pagine correlate 
 Card